MPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maripasoula (Guyana francese)
 mpy – codice ISO 639-3 della lingua mapia